Cinq navires de lUS Navy on porté le nom dUSS Fulton, en hommage à Robert Fulton :

l', un catamaran à vapeur lancé en 1815 et utilisé comme navire de réception jusqu'en 1829 ;
l', un bateau à roues à aubes à vapeur lancé en 1837. Capturé par les Confédérés en 1861, il est détruit lors de l'évacuation de Pensacola en 1862 ;
l', un navire patrouilleur en commission de 1917 à 1919 ;
l', un ravitailleur de sous-marins de la classe du même nom. Lancé en 1914, il est reclassé en canonnière en 1930 avant d'être retiré du service en 1934 ;
l', un ravitailleur de sous-marins de la classe du même nom. Lancé en 1940, il est vendu pour démolition en 1991.

Voir aussi 
 

Fulton